Wn – jedna ze stron salda (od winien)
 WN – Westfälische Nachrichten, niemiecka gazeta
 WN – wysokie napięcie (sieć wysokiego napięcia)